A rumor, rumour, rumors, vagy rumours jelentései:

Rumors (1976), az Arrogance nagylemeze
Rumors, Lindsay Lohan-dala
Rumors, a Timex Social Club dala
Rumours (1977), a Fleetwood Mac nagylemeze
The Rumour, Graham Parker zenekara
The Rumour (1988), Olivia Newton-John nagylemeze